Lillkyrka distrikt kan syfta på:

Lillkyrka distrikt, Uppland
Lillkyrka distrikt, Östergötland

Se även
Lillkyrka församling
Lillkyrka socken